Ench kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Hinche, arrondissement, Centre, 
 Hinche (kommun), Centre, 
 Hinche (departementshuvudort), Centre,